Il doppio  del Royal Bank of Scotland Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Treat Conrad Huey e Harsh Mankad erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Robert Kendrick e Travis Rettenmaier hanno battuto in finale Ryler DeHeart e Pierre-Ludovic Duclos 6–1, 6–4.

Teste di serie

  Carsten Ball /  Chris Guccione (quarti di finale, ritiro)
  Rik De Voest /  Izak van der Merwe (primo turno)

  Ryler DeHeart /  Pierre-Ludovic Duclos (finale)
  Robert Kendrick /  Travis Rettenmaier (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Royal Bank of Scotland Challenger 2010